Neurode ist u. a. ein deutscher Ortsname
 von Orten in Polen:(nach Landkreis-ABC)
 Neurode, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Żarek (Barczewo) in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Neurode, Kreis Bromberg, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Nowa Ruda (Sicienko) in der Gmina Sicienko, Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Neurode, Kreis Lauenburg, Pommern, seit 1945: Niepoczyn in der Gmina Choczewo, Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern
 Neurode, Kreis Lubin, Niederschlesien, seit 1945: Karczowiska in der Gmina Lubin, Powiat Lubiński, Woiwodschaft Niederschlesien
 Neurode, Kreis Neurode, Niederschlesien, seit 1945: Nowa Ruda, eine Stadt im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Neurode, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg, seit 1945: Nowiny in der Gmina Przytoczna, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus

 in Tschechien:
 Neurode, Kreis Freudenthal, Sudetenland, seit 1945: Nová Pláň, Gemeinde im Okres Bruntál

Neurode bezeichnet:
 Landkreis Neurode, ein ehemaliger Landkreis in Schlesien
 Kali-Bergwerk Herfa-Neurode, siehe Heringen (Werra)

Neurode ist der Familienname folgender Personen:
 Detleff Neumann-Neurode (1879–1945), deutscher Urheber der Kleinkind- und Säuglingsgymnastik

Siehe auch:
 Neuerode
 Neuenrode
 Neuerod
 Neuroda
 Neuroth
 Neurott